Ел Мохоте има више значења:

 Ел Мохоте (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мохоте (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику